A National Basketball Association 1961–1962-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 16. szezonja volt.

A győztes a Boston Celtics lett, amely a döntőben összesítésben 4–3-ra nyert a Los Angeles Lakers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Bill Russell lett.

A Chicago Packers csatlakozott a ligához, a csapatok száma 9-re nőtt. Az alapszakaszban a mérkőzések számát csapatonként 79-ről 80-ra emelték.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bill Russell
Az év újonca: Walt Bellamy

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bob Pettit
Vezetőedzők: Fred Schaus (Nyugat), Red Auerbach (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba